Joe Ciccarello (né le  à Calgary, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il possède aussi un passeport italien.

Carrière de joueur 
Joueur canado-italien évoluant avec le Basingstoke Bison de la seconde division britannique de hockey sur glace. Il a joué en Italie ainsi que dans l'ECHL avant d'aller jouer au Royaume-Uni.

Au niveau international, il représenta l'Italie au Championnat du monde en 1999.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1992-1993 ||Bulldogs de Duluth ||NCAA ||39 ||2 ||3 ||5 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1993-1994 ||Bulldogs de Duluth ||NCAA ||38 ||3 ||10 ||13 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 ||Bulldogs de Duluth ||NCAA ||38 ||16 ||17 ||33 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1995-1996 ||Bulldogs de Duluth ||NCAA ||38 ||17 ||11 ||28 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||AS Asiago ||Série A2 ||38 ||39 ||41 ||80 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1997-1998 ||AS Asiago ||Série A ||49 ||51 ||52 ||103 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||AS Asiago ||Série A ||14 ||8 ||11 ||19 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|rowspan="2"|1999-2000 ||Stingrays de la Caroline du Sud ||ECHL ||55 ||12 ||18 ||30 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|Nailers de Wheeling ||ECHL ||5 ||4 ||4 ||8 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Bracknell Bees ||IHSL ||37 ||9 ||12 ||21 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2001-2002 ||Bracknell Bees ||IHSL ||12 ||6 ||2 ||8 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Bracknell Bees ||IHSL ||29 ||8 ||4 ||12 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 ||Basingstoke Bison ||EIHL ||53 ||27 ||36 ||63 ||75 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2004-2005 ||London Racers ||EIHL ||10 ||2 ||4 ||6 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Sheffield Steelers ||EIHL ||11 ||5 ||3 ||8 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 ||Slough Jets ||EPIHL ||48 ||27 ||51 ||78 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Slough Jets ||EPIHL ||38 ||31 ||40 ||71 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 ||Slough Jets ||EPIHL ||28 ||17 ||29 ||46 ||47 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Slough Jets ||EPIHL ||51 ||40 ||48 ||88 ||70 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 ||Basingstoke Bison ||EPIHL ||36 ||22 ||28 ||50 ||20 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0

Internationales 

|1999 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 ||align="left"|'''

Notes et références 

Naissance en mars 1972
Naissance à Calgary
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur international italien de hockey sur glace
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur des Bracknell Bees
Joueur du Basingstoke Bison
Joueur des London Racers
Joueur des Sheffield Steelers
Joueur de l'AS Asiago
Attaquant de hockey sur glace